Slag bij Nevele (1381)
Slag bij Nevele (1452)